Альдегідне диспропорціювання за Канніцаро (,  — окисно-відновне диспропорціонування альдегідів (аліфатичних, ароматичних, гетероциклічних), які не містять α-атомів H, у спирт і кислоту під дією лугів. Реакція чутлива
до просторових перешкод.

 2ArCHO + H2O -> ArCH2OH + ArCO2H

Інтрамолекулярний варіант реакції — перегрупування Канніцаро — полягає в перетворенні в лужному середовищі α-кетоальдегідів у α-оксикислоти:

 RC(=O)-CHO -> RC(=O)-CH(OH)O- -> RCH(OH)-COOH

Назва — на честь італійського хіміка Станіслао Канніццаро.

Див. також 
 Диспропорціювання

Джерела 
 
 Cannizzaro-Type Disproportionation of Aromatic Aldehydes to Amides and Alcohols by Using Either a Stoichiometric Amount or a Catalytic Amount of Lanthanide Compounds 
 Cannizzaro, S. Justus Liebigs Ann. Chem. 1853, 88, 129.
 Cannizzaro disproportionation reaction 
Окисно-відновні реакції